Nkosi ist der Familienname folgender Personen:

 Lewis Nkosi (1936–2010), südafrikanischer Schriftsteller, Hochschullehrer und Journalist
 S’busiso Nkosi (* 1996), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Siyabonga Nkosi (* 1981), südafrikanischer Fußballspieler
 Thenjiwe Niki Nkosi (* 1980), südafrikanische Malerin und Multimedia-Künstlerin
 West Nkosi (1940–1998), südafrikanischer Musiker
 Zacks Nkosi (1919–1978), südafrikanischer Musiker

Siehe auch:
 Nkosi Sikelel’ iAfrika, südafrikanisches Lied